21st Century Medicine (21CM) è un'impresa statunitense di ricerca di criobiologia con il suo principale obiettivo di sviluppare protocolli per la crioconservazione di organi umani, tessuti e cellule a lungo termine, a temperature criogeniche (sotto i 100°) con il processo di vetrificazione. Fu fondata nel 1993.

Il 15 febbraio 2015 annunciano di aver crioconservato con successo il cervello di un coniglio

Note

Collegamenti esterni 
 

Aziende statunitensi di biotecnologie
Crionica